Ilonatelep, Ilonafalu vagy Ilonakertváros egyik megnevezése, település a Vajdaságban, Észak-Bácskában
Ilonatelep, megállóhely a H8-as HÉV útvonalán
Ilonatelep, Cinkotán belüli kisebb városrész